«Ростелеком-Солар» (ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», ООО «РТК ИБ») – российский провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, входит в кластер информационной безопасности группы ПАО «Ростелеком». 

Решения «Ростелеком-Солар» обеспечивают безопасность ряда компаний российского бизнеса: Трубная Металлургическая Компания, Тинькофф, Федеральная пассажирская компания, Концерн Калашников, Росатом.

Компания сотрудничает с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) в рамках центра раннего выявления киберугроз JSOC CERT, является участником международного ИБ-сообщества FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), представлены командой RTSCERT.

Лауреат «Премии Рунета» в 2019 году. Участник рейтинга CNews «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2020».

Сервисы «Ростелеком-Солар»: 

 Коммерческий ситуационный центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC,
Единая платформа сервисов кибербезопасности Solar MSS, в которую входят:
Сервис по защите от сетевых угроз (UTM),
Сервис по защите веб-приложений (WAF),
Сервис защиты от DDoS-атак,
Сервисы по защите каналов связи,
Сервис защиты от продвинутых угроз (Sandbox),
Сервис контроля уязвимостей,
Сервис по управлению навыками ИБ (Security Awareness),
Сервис регистрации и анализа событий ИБ (ERA).

Продукты «Ростелеком-Солар»:

 DLP-система Solar Dozor (ранее Дозор-Джет),
Решение для проверки безопасности исходного кода со встроенными технологиями декомпиляции и деобфускации Solar appScreener
 Российская IGA-платформа Solar inRights,
Система повышения производительности труда и планирования организационного развития Solar addVisor,
Шлюз веб-безопасности Solar webProxy.
Системная интеграция

В феврале 2020 года «Ростелеком-Солар» объявил о выходе на рынок системной интеграции в сфере кибербезопасности. В августе 2020 года компания сообщила о приобретении 49% акций старейшего системного интегратора на российском рынке, компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», акционером которой является Александр Галицкий. Согласно заявлению представителей «Ростелеком-Солар», сделка призвана укрепить позиции компании на российском рынке системной интеграции.

Национальный киберполигон        

На базе ресурсов «Ростелеком-Солар» «Ростелеком» создает Киберполигон. Задача реализуется в рамках проекта «Информационная безопасность» Национальной программы «Цифровая экономика». Киберполигон – это инфраструктура для отработки практических навыков специалистов в области информационнойбезопасности, а также для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них. В 2020 году список отраслей, для которых создается инфраструктура Киберполигона, был расширен.

История 
В апреле 2015 года компания «Инфосистемы Джет» объявила о создании независимой компании Solar Security, которая аккумулировала в себе бизнес по разработке ИБ-продуктов и аутсорсинговую ИБ-экспертизу. Генеральным директором новой компании стал Игорь Ляпунов.

В мае 2018 года «Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security  за 1,5 млрд. рублей с целью создания на ее основе национального оператора сервисов кибербезопасности. Новая компания получила название «Ростелеком-Солар». Разработка продуктов в области информационной безопасностии образовательных программ по кибербезопасности входит в список приоритетных стратегических проектов «Ростелекома».

Деятельность «Ростелеком-Солар»  включает три направления – сервисы, собственные продукты и комплексные интеграционные решения по кибербезопасности.

География 
Компания имеет два представительства в Москве (в т.ч. головной офис), по одному – в Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Примечания 

Ростелеком